Patchwork ist die Bezeichnung für:
 Form der Textiltechnik, siehe Patchwork
 ARD-Fernsehfilm, siehe Patchwork (Film)
 Brett- und Legespiel, siehe Patchwork (Spiel)
 Ein computerbasiertes Kompositionsprogramm, siehe PatchWork

Für die Patchwork-Familie siehe Stieffamilie.